Memnón, az Iliasz egyik szereplője
 Memnón, 2. századi görög történetíró